West Ward School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 West Ward School (Indiana), NRHP-ID 85003226
 West Ward School (Massachusetts), NRHP-ID 89000748